Черномо́рский:

 Черноморский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Черноморский — посёлок городского типа в Северском районе Краснодарского края.
 Черноморский — посёлок в Воскресенском районе Саратовской области.
 Черноморский — посёлок, сейчас станица Черноморская, входит в состав муниципального образования город Горячий Ключ.

Разное 
 Черноморский бульвар
 Черноморский переулок
 Черноморский проезд
 Черноморский тупик

См. также 
 Черноморская
 Черноморское (значения)